Stomion peut désigner:

En médecine le centre de la bouche les lèvres fermées. En particulier:
Stomion: le point de contact le plus antérieur entre les lèvres supérieures et inférieures. 
Stomion inferius (Sti): le point médian le plus haut de la lèvre inférieure si la bouche est ouverte.
Stomion superius (Sts): le point médian le plus bas de la lèvre supérieure si la bouche est ouverte.

En archéologie:
stomion, un passage en couloir, comme dans les tombes mycéniennes.

Patronyme :
 Stomion, ville de Grèce